Amerikai Egyesült Államok
 Navarro (Kalifornia)
 Navarro (Texas)
 Navarro megye (Texas)